Delta Lake ist der Name folgender Seen:

 Delta Reservoir, Stausee im Oneida County, New York
 Delta Lake State Park, State Park in New York
 Delta Lake (Wyoming), See im Teton County, Wyoming